Alluvione della Versilia del 19 giugno 1996 se stai cercando l'alluvione del 19 giugno 1996 in Versilia
Alluvione di Crotone del 14 ottobre 1996 se stai cercando l'alluvione del 14 ottobre 1996 a Crotone